Siple ist der Familienname von:
 Paul Siple (1908–1968), US-amerikanischer Geograph, Polarforscher und Namensgeber für:
 den Siple Dome, Eiskuppel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 die Siple-Insel, Insel vor der Bakutis-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 die Siple-Küste, Küstenabschnitt des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 den Mount Siple, auf der Siple-Insel, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 nach seiner Ehefrau Ruth (1912–2004) benannt ist:
 der Siple Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika